Людовик Концевич (; 1791—1857) — польский  и .

Биография 
Людовик Концевич родился в 1791 году в городе Лукуве (Лукувский повят, Люблинское воеводство)

Был директором гимназии в Лукуве.

Среди многочисленных трудов Концевича наиболее известны следующие: «Нравственное учение об обязанностях человека в отношении к себе самому» («Nauka moralna о powinnościach człowieka względem siebie samego», 1830), «Zagadki tudzież przypowiastki, powieści i porównania» (1842).

Людовик Концевич скончался в 1857 году.

Примечания

Литература 
 

Польские писатели